Sławoszewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Sławoszewo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Sławoszewo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Sławoszewo, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.